D’Ambreville ist der Familienname folgender Personen:
 Rosa d’Ambreville (um 1693–nach 1740), italienische Opernsängerin (Sopran), siehe Rosa Borosini
 Anna d’Ambreville (um 1690–nach 1760), italienische Opernsängerin (Sopran), siehe Anna Perroni